ТТБ — многозначная аббревиатура:
  — тяжёлый танковый батальон
 ТТБ — тропический теплый бассейн (климатология)

См. также 
  — аббревиатура латиницей